Гачитли — село в Цумадинском районе Дагестана Российской Федерации. Входит в состав сельского поселения Гадиринский сельсовет.

Географическое положение 
Расположено на реке Гадери, в 2,5 км к юго-востоку от центра сельского поселения — села Гадири и в 3 км к северо-западу от районного центра — села Агвали.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года моноэтничное аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Цумадинского района